Santa Colomba puede referirse a:

 Santa Colomba de las Arrimadas, localidad del municipio de La Ercina, provincia de León.
 Santa Colomba de Curueño, municipio de la provincia de León.
 Santa Colomba de Somoza, municipio de la provincia de León.
 Santa Colomba de la Vega, localidad del municipio de Soto de la Vega, provincia de León.
 Santa Colomba (Asturias), lugar del concejo de Castropol, Asturias.
 Santa Colomba de Sanabria, localidad del  municipio de Cobreros, provincia de Zamora.
 Santa Colomba de las Carabias, localidad del  municipio de San Cristóbal de Entreviñas, provincia de Zamora.
 Santa Colomba de las Monjas, municipio de la provincia de Zamora.